Il toponimo Scânteia può riferirsi a diverse località della Romania:
Scânteia, comune del distretto di Ialomița
Scânteia, comune del distretto di Iași
Scânteia, comune del distretto di Vrancea